La Lega Nazionale B 1994-1995, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del  (gruppo est) e del  (gruppo ovest).

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla poule promozione.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla poule promozione.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Differenza reti in caso di pari punti. Non si disputa alcuno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule promozione

Classifica finale 

Legenda:
      Resta in Lega Nazionale A 1995-1996.
      Resta in Lega Nazionale B 1995-1996.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule retrocessione 
Le retrocedende dei due gruppi est e ovest sono state inserite in un unico girone di qualificazione.

Sei sono le squadre salve e sei sono da retrocedere.

A tutte squadre è stato dato un "bonus" di partenza che corrisponde alla metà dei punti ottenuti nel rispettivo girone di qualificazione.

Classifica finale 

Legenda:
  Retrocesso in Prima Lega 1995-1996.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
 Nessuna promossa in Lega Nazionale A 1995-1996.
 Baden, Étoile Carouge, Gossau, Chênois, Echallens e Tuggen retrocedono in Prima Lega 1995-1996.
 Successivamente la Lega Nazionale B, nel revocare le licenze di Bellinzona e Grenchen, riammise in LNB Baden e Étoile Carouge.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1995 2